est le deuxième album enregistré par The Seatbelts pour l'anime Cowboy Bebop. Cet album montre la capacité du groupe de jouer de nombreux styles de musique différents.

Pistes

 American Money - 1:07
 Fantaisie Sign - 5:19
Voix et paroles: Carla Vallet
 Don't Bother None - 3:39
Voix: Mai Yamane
Guitare: Tsuneo Imahori
Paroles: Tim Jensen
 Vitamin A - 0:10
 LIVE in Baghdad - 3:22
Voix: Masaaki Endo
Paroles: Gabriela Robin
 Cats on Mars - 2:44
Voix et paroles: Gabriela Robin
Clavier: Yoko Kanno
 Want It All Back - 4:10
Voix: Mai Yamane
Paroles: Tim Jensen
 Bindy - 2:18
 You Make Me Cool - 3:11
Voix: Masayoshi Furukawa
Paroles: Brian Richy
 Vitamin B - 0:08
 Green Bird - 1:53
Voix et paroles: Gabriela Robin
Piano: Yoko Kanno
 Elm - 5:04
Voix et guitare: Pierre Bensusan
 Vitamin C - 0:06
 Gateway - 2:58
 The Singing Sea - 4:39
Voix: Tulivu-Donna Cumberbatch
Paroles: Chris Mosdell
Par The Seatbelt's New York musicians
 The Egg and You - 3:42
Par The Seatbelt's New York musicians
 Forever Broke - 3:14
Guitare: Tsuneo Imahori
 Tank! (Power Of Kung Food Remix) par DJ Food - 5:28

The Seatbelts
Cowboy Bebop

en :List of Cowboy Bebop albums